Sara Kristoffersson kan avse:

 Sara Kristoffersson (konstvetare)
 Sara Kristoffersson (innebandyspelare)